Rio de Janeiro (wym. ) – jeden z 26 stanów Brazylii, położony na południowym wschodzie kraju. Od północy graniczy ze stanem Espírito Santo i Minas Gerais, na wschodzie leży Ocean Atlantycki, a od południa stan São Paulo.

Największe miasta w stanie Rio de Janeiro 
Największe miasta w stanu Rio de Janeiro według liczebności mieszkańców (stan na 2013 rok):

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna stanu Rio de Janeiro
 Mapa i opis stanu Rio de Janeiro
 
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Stany w Brazylii